João de Saldanha da Gama (1674 — 1752) - governador e capitão-general da ilha da Madeira, 41º vice-rei da Índia
Francisco de Saldanha da Gama (1723 — 1776) - terceiro patriarca de Lisboa; filho do precedente
António de Saldanha da Gama (5 de Fevereiro de 1778 — Lisboa, 23 de Julho de 1839), conde de Porto Santo, sobrinho do precedente
Luís Filipe de Saldanha da Gama (1846 — 1895) - militar brasileiro; trineto de João de Saldanha da Gama
João de Saldanha da Gama Melo Torres Guedes Brito (1773 — 1809) - administrador colonial português

Ver também
Clube de Regatas Saldanha da Gama - Clube desportivo da cidade de Santos
Clube de Regatas Saldanha da Gama - Clube de várias modalidades (regatas, basquetebol, futsal) da cidade de Vitória, Espírito Santo

Desambiguação
Famílias do Brasil